Hrvatski domobran (društvo), udruga građana u Republici Hrvatskoj
 Hrvatski domobran (novine), izlazile u Hrvatskoj 1928.
 Hrvatski domobran (časopis, Buenos Aires), hrvatski emigrantski list
 Hrvatski domobran (organizacija), pravaška i proustaška organizacija osnovana 1928.
 Hrvatski domobran (časopis, Zagreb)